Helminthophora är ett släkte av svampar. Helminthophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helminthophora